S4MM, właściwie Samir Selimi (mac. Самир Селими, ur. 2 marca 1994 w Tetowie) - północnomacedoński raper.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Tetowie
Północnomacedońscy muzycy
Raperzy
Macedończycy pochodzenia albańskiego